Серге́й Сергее́вич Аване́сов (род. 19 декабря 1963) — российский философ, религиовед, педагог, переводчик, прозаик и поэт. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Родился 19 декабря 1963 года в г. Искитим Новосибирской области.

В 1986 году окончил исторический факультет Томского государственного университета по специальности «история» с присвоением квалификации «историк, преподаватель истории и обществоведения». В 1994 году окончил аспирантуру философского факультета Томского государственного университета. 7 июня 1994 года под научным руководством доктора философских наук, профессора М. П. Завьяловой защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Самоубийство как философская проблема» (направление 09.00.11 Социальная философия). В 1997 — 2000 годах учился в докторантуре философского факультета Томского государственного университета. 26 декабря 2000 года защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Основания философской суицидологии». (специальность 09.00.01 Онтология и теория познания). Научный консультант – доктор философских наук, профессор М. П. Завьялова.

Преподавал историю в Томском политехническом институте и философию в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. С 1 июля 2001 года являлся профессором кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Томского государственного университета. С 1 июля 2005 по январь 2012 года являлся деканом философского факультета Томского государственного университета. Был профессором кафедры истории России историко-филологического факультета, а также профессор и заведующий кафедрой философской и педагогической антропологии Томского государственного педагогического университета. С 2018 года — заведующий кафедрой теологии Гуманитарного института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого

С 1998 года — ответственный секретарь редакции серии «Философия» журнала «Вестник Томского государственного университета».

С 2004 года заместитель председателя диссертационного совета Д 212.267.17, член диссертационного совета Д 212.267.01 при Томском государственном университете.

В 2004—2005 годах — председатель методической комиссии философского факультета Томского государственного университета.

Научная деятельность 
В область научных интересов С. С. Аванесова входят: философия религии, философия культуры, религиоведение, теология, нормативная онтология, аксиология, религиозно-философская антропология, визуальная антропология, визуальная семиотика, суицидология.

Грант Президента РФ для поддержки исследований молодых учёных – докторов наук № МД-274.2003.06 «Аксиологические параметры человеческого бытия» (2003-2004).

Является автором около 200 научных и методических работ по вопросам религиоведения, философии религии, философской антропологии, аксиологии и суицидологи.

Партнёр Центра синергийной антропологии НИУ ВШЭ:
 в 2007—2008 годах принимал участие в организации лекций по синергийной антропологии в ТГУ;
 в 2009 году был членом Организационного комитета Конференции по синергийной антропологии;
 в 2010 году был лектором Летней философской школы на базе Института экономики управления и права в Казани;
 в 2007—2011 годах — участник межрегионального Антропологического семинара-практикума в Новосибирске;
 автор и участник издательских проектов ЦСА

Членство в редакционных советах научных журналов 
 ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики (главный редактор)
 Вестник Новосибирского государственного университета
 ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция
 Философское образование
 Томский журнал лингвистических и антропологических исследований
 "Человек.RU", Новосибирск
 Central European Journal of Media Creativity, Management and Law, (Трнава, Словакия)

Преподавательская деятельность 
В ТГПУ (основное место работы) читает курсы лекций по направлению «Религиоведение»:
 антропология религии
 философии религии
 философские проблемы религиоведения

С 1994 года преподает на философском факультете Томского государственного университета, где читает курсы лекций:
 философия религии
 религиоведение
 история восточной философии (1997—1998)
 философская теория ценностей
а также специальные курсы:
 элементарное введение в буддийскую философию (1994—1997),
 философская танатология (с 2000),
 персонализм (с 2005).
 факультатив по теологии

Общественная деятельность 
Руководитель расположенного в районе поселка Калтай летнего Детского оздоровительного лагеря (ДООЛ) с православным уклоном «Скиния» находящегося под патронажем томского Храма Святого Александра Невского.

Член правления Томского регионального отделения ООФ «Российский детский фонд»

С 2006 года член Общественной палаты Томской области как руководитель Томского регионального православного общественного фонда «Фавор».

В 2008 году был избран делегатом от мирян от Томской епархии на Поместный собор Русской Православной Церкви.

Принимал участие в судебном процессе над «Бхагавад-гитой как она есть».

Награды и отличия 
 Лауреат конкурса в сфере образования и науки Томской областной администрации (1997).
 Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (2003).
 Диплом Международной образовательной выставки «УЧСИБ» (Новосибирск, Сибирская ярмарка, 2005).
 Лауреат конкурсов грантов Президента РФ 2003—2005 гг.

Литературное творчество

Поэзия 
 Молчанье – только междуречье // Каменный мост: Литературно-художественный альманах. Томск, 2005. С. 41–49.
 «Цель целования — целость...», «Железо», «Отечество в дыму срамных десятилетий...» // журнал «Начало века». — № 2. — 2008. — С. 100—102.
 A∑KHTHPION. Студия личного роста: избранные стихотворения. — Томск: Издательство Томского университета  , 2009.— 125 с.

Проза (рассказы) 
 Отказ. Отмена // Каменный мост: Литературно-художественный альманах. Томск, 2007. С. 346-351.

Научные труды

Диссертации 
 Самоубийство как философская проблема: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. — Томск, 1994. — 17 с.
 Основания философской суицидологии: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук. — Томск, 2000. — 41 с.

Монографии

Учебные пособия 
 
 Философская суицидология. Курс лекций

Статьи 
 на русском языке
 
 
  (Деп. ИНИОН, № 49527 от 28 июня 1994 г.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (копия статьи)
 
 
 
 (копия статьи)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 на других языках

Электронные издания 
 Аванесов С.С. Философия религии / CD. — Томск: Институт дистанционного образования ТГУ, 2003.

Переводы 
 Камю А. Actuelles / Перевод с фр. С.С. Аванесова // Интенциальность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века. — Томск, 1998. — С. 194-202.

Публицистика 
 Нужна ли университету часовня? // Alma mater. — №2434. —  26.12.2007

Примечания

Ссылки 

 Аванесов С. С. Богословский ресурс философской антропологии С. С. Хоружего
 Аванесов С. С. О смерти на конференции танатологов в Санкт-Петербурге

Философы России
Религиоведы России
Преподаватели Томского государственного педагогического университета
Преподаватели Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
Преподаватели Томского государственного университета
Педагоги России
Участники Поместного собора Русской православной церкви (2009)
Выпускники исторического факультета Томского государственного университета
Преподаватели Новгородского государственного университета